Navassa poate să fie:

 Insula Navassa situată în Marea Caraibilor între Haiti și Jamaica.Din anul 1998 insula și un teritoriu marin pe o rază de 12 mile este considerată rezervație naturală.Insula în trecut a aparținut de Haiti, fiind anexat în 1857 prin legea privind insulele cu guano de SUA fiind considerat în prezent ca neîncorporat teritoriului american, Haiti își revendică pretențiile asupra insulei.

 Milo Navasa un alpinist italian care, împreună cu Armando Aste, a escaladat la 26 - 28 august 1959 Crozzon di Brenta din munții Dolomiți Tirol